Il singolare del torneo di tennis Romanian Open 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Joan Balcells che ha battuto in finale Markus Hantschk 6–3, 3–6, 7–6(1).

Teste di serie 

 Mariano Puerta (secondo turno)
 Karim Alami (primo turno)
 Stefan Koubek (primo turno)
 Francisco Clavet (primo turno)

 Magnus Gustafsson (secondo turno)
 Alberto Martín (quarti di finale)
 Albert Portas (quarti di finale)
 Álex Calatrava (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Romanian Open 2000
ATP Tour 2000